Тайшет е град в Русия, административен център на Тайшетски район на Иркутска област. Към 2016 г. населението му е 33 587 души.

Разположен е близо до десния бряг на река Бирюса, на около 680 km от Иркутск. Градът е железопътен възел на Транссибирската магистрала, като оттук започва Байкало-Амурската железопътна линия.

История 
Основан е през 1897 г. като селище, обслужващо строителството на Транссибирската магистрала. Името си получава от река Тайшет, преминаваща през него. Названието си реката получава от кетски език, на който Тайшет означава „хладна река“.

През 1937 г. Тайшет получава статут на селище от градски тип, а през 1938 г. е повишен на град.

В периода 1930 – 1950 г. Тайшет е бил център на две части на ГУЛАГ – ЮжЛАГ и ОзерЛАГ. Железопътната линия Тайшет – Братск е построена основно от японски и немски военнопленници.

Население

Климат 
Климатът в Тайшет е умереноконтинентален. Средната годишна температура е -0,2 °C, средната влажност на въздуха е 72%, а средното количество годишни валежи е около 455 mm.

Икономика 

Тъй като градът е крупен транспортен възел, основната част от населението се занимава в областта на железопътния транспорт. В града работи завод за ремонтиране на вагони и локомотиви, както и малки предприятия за хранителни стоки и дървесина. Тук е началото на нефтопровода „Източен Сибир – Тихи океан“.

Култура 
Градът разполага с местен исторически музей, църква и джамия.

Външни препратки 

 Неофициален сайт на Тайшет

Източници 

Градове в Иркутска област